Pokrvenik je lahko: 
 Pokrvenik, Raška, zaselek v srbski občini Raška
 Pokrvenik, Tutin, naselje v srbski občini Tutin